Apioscelis är ett släkte av insekter. Apioscelis ingår i familjen Proscopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Apioscelis